Gaydar – slang gay che indica l'abilità di riconoscere l'orientamento sessuale di una persona
Gaydar – sito internet d'incontri rivolto a un pubblico omosessuale
Gaydar – commedia del 2002 scritta e prodotta da Terry Ray e Larry Lafond